Octopus pentherinus är en bläckfiskart som beskrevs av Alphonse Trémeau de Rochebrune och Mabille 1889. Octopus pentherinus ingår i släktet Octopus och familjen Octopodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
pentherinus